Der har eksisteret danske panserskibe i et tidsrum på 80 år fra 1863 til 1943. Den danske marine var i 1860'erne indstillet på at tage de nyeste teknologiske landvindinger i brug for at opretholde sin overlegenhed til søs over Preussen og de øvrige tyske stater. Det indgik både i 1. og 2. slesvigske krig i den danske sømilitære strategi, at man skulle være i stand til at blokere såvel Nordsø- som Østersøhavnene i det Tyske Forbund.

Panserskibenes opgaver 

De første danske panserskibe var fordelt mellem de søgående panserfregatter, der skulle løse de nævnte blokadeopgaver, og panserbatterierne, der skulle støtte landforsvaret. Rolf Krake nåede at tage del i krigen i 1864 og ydede god flankestøtte til Dybbølstillingen.     

Efter den tyske sejr over Frankrig i 1870 indledte det nye tyske kejserrige en sømilitær opbygning, der hurtigt medførte, at den danske strategi måtte omlægges til rent forsvar, og de panserskibe, der blev bygget siden da, var primært beregnet til forsvar af de indre danske farvande.

Fra 1890'erne blev Danmarks forsvar koncentreret omkring Københavns befæstning, og det blev panserskibenes opgave at forhindre eller forsinke fjendtlig landgang på Sjælland samt at deltage i forsvaret af København på søsiden.

Under 1. verdenskrig, da Danmark var neutralt, blev der udlagt minespærringer i de danske farvande, og panserskibene udgjorde rygraden i de flådestyrker, der bevogtede spærringerne.

Under 2. verdenskrig havde den danske regering en tilsvarende politik, men der var kun to gamle panserskibe tilbage, og da landet blev angrebet 9. april 1940, var ingen af dem i stand til at udrette noget.

Panserskibene kort beskrevet 

Der har i alt været 15 danske panserskibe i tjeneste. Heraf har seks været mindre skibe, kun egnede til at færdes i de indre farvande (Rolf Krake, Lindormen, Gorm, Odin, Tordenskjold, Skjold). Blandt de øvrige skibe har kun et enkelt, Helgoland, været så stort, at det kunne betegnes som et slagskib. 

Skibsnavnene i venstre kolonne har links til omtalen af de enkelte skibe.

Antal panserskibe ved årets udgang 

I Søværnsloven fra 1880 vedtog Rigsdagen, at den danske flåde skulle råde over 12 større skibe, og af noterne til loven fremgår det, at man forestillede sig en styrke på otte panserskibe. Tabellen viser, at det lykkedes helt godt at overholde styrkemålet. Loven blev afløst af en ny i 1909, der lagde større vægt på torpedobåde .

Det 16. panserskib 

Under krigen i 1864 var den danske regering stærkt interesseret i at anskaffe nye panserskibe, og fik blandt andet tilbudt et skib, der var under bygning i Frankrig til Konføderationens flåde, men som på grund af landets neutralitet ikke kunne leveres. Skibet blev uofficielt navngivet Stærkodder, men da det kom til København i efteråret 1864 var krigen forbi, og Marinen var ikke tilfreds med skibets byggestandard, så købet blev annulleret. Stærkodder fik senere en spændende skæbne.

Litteratur 

 Danske Panserskibe